Westfalenliga bezeichnet: 
 im Männerfußball die westfälische Verbandsliga (6. Liga), siehe Fußball-Westfalenliga
 im Frauenfußball die westfälische Verbandsliga (4. Liga), siehe Fußball-Westfalenliga (Frauen)